Il singolare  dello  Status Athens Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lu Yen-Hsun era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Matthias Bachinger ha battuto in finale Dmitrij Tursunov perché questi non ha potuto scendere in campo a causa di un problema al ginocchio.

Teste di serie

 Benjamin Becker (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (finale)
 Dudi Sela (semifinali)
 Matthias Bachinger (campione)

  Karol Beck (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  Stéphane Bohli (semifinali)
  Conor Niland (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Status Athens Open 2011